Le mot affinis (variante de adfinis) est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin ou féminin) d'un adjectif latin signifiant « voisin, semblable ».

En taxonomie, le mot affinis est employé comme épithète spécifique pour nommer différentes espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 , mot latin de sens voisin

Épithète spécifique